Die AGEL Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Ostrava. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 3. bis 9. Oktober 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anett Kontaveit im Einzel sowie die Paarung Sania Mirza/Zhang Shuai im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AGEL Open 2022 fand vom 1. bis 2. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Ostrava